

Australia 
 Cattedrale di San Marco – chiesa a Port Pirie

Croazia 
 Cattedrale di San Marco – chiesa a Curzola
 Cattedrale di San Marco – chiesa a Macarsca

Egitto 
 Cattedrale di San Marco – (attuale sede primaziale copta ortodossa) Il Cairo, distretto di Abbassia
Cattedrale di San Marco – (sede primaziale copta ortodossa fino al 1971) Il Cairo, distretto di Ezbekiyya

Italia 
 Cattedrale di San Marco – chiesa a Latina
 Concattedrale di San Marco – chiesa a Pordenone
 Cattedrale di San Marco Argentano – chiesa a San Marco Argentano
 Cattedrale dei Santi Pietro e Marco – chiesa ad Alessandria

Pagine correlate 

 Basilica di San Marco (disambigua)
 Chiesa di San Marco